Hundhausen bezeichnet:

Hundhausen (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
Hundhausen (Windeck), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis
die Stärkefabrik R. Hundhausen
die Gießerei Walter Hundhausen GmbH

Hundhausen ist der Name folgender Personen:
Andreas Hundhausen (* 1985), deutscher Politiker (SPD)
Carl Hundhausen (1893–1977), deutscher PR-Fachmann und Professor
Johanna Hundhausen (1877–1955), deutsche Lehrerin und Schulleiterin 
Louis Hundhausen (1835–1900), deutscher Geistlicher, Professor am bischöflichen Priesterseminar in Mainz
Vincenz Hundhausen (1878–1955), deutscher Drucker, Verleger, Dichter und Anwalt

Siehe auch:
 Hundshausen